Тулан, Ребекка (род. 1959) — американская актриса.
 Тулан, Франсуа Адриен (François Adrien Toulan; 1761—1794) — член совета Парижской коммуны, пытавшийся освободить Марию-Антуанетту (1792).